Naselja u Hrvatskoj
 Prosenik Gubaševski, naselje u sastavu grada Zaboka
 Prosenik Začretski, naselje u sastavu grada Zaboka
 Prosenik, naselje u sastavu općine Tuhelj